Пётр Фёдорович Талызин (даты жизни неизвестны) — генерал-поручик из рода Талызиных, отличившийся во время русско-турецкой войны 1769—1774 годов. Брат Александра Талызина.

Биография 
В военную службу записан в ребячестве, в 1749 году. 18 августа 1767 года произведён в капитаны лейб-гвардии Семёновского полка. Далее продвигался по службе благодаря протекции своего дяди И. Л. Талызина.

В 1768—1774 годах принимал участие в кампании против турок на Дунае. 1 января 1770 года был произведён в полковники 4-го гренадерского полка (причём командиром этого полка он был назначен годом ранее) и блестяще проявил себя при осаде и штурме Браилова. 22 сентября 1775 года получил чин бригадира. 26 ноября 1775 года Талызин был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 217 по кавалерскому списку Судравского и № 264 по списку Григоровича — Степанова)

28 июня 1777 года Талызин был произведён в генерал-майоры, состоял при Эстляндской и Московской дивизиях, 22 апреля 1781 года получил орден св. Анны. С 28 июня 1783 года генерал-поручик Талызин занимал должность воинского инспектора.

В 1788—1789 годах Талызин находился на Кавказе, где командовал войсками Кубанского егерского корпуса, принимал участие в походе под Анапу.

По возвращении в Санкт-Петербург снова занимал должность воинского инспектора всей армии и 1 апреля 1789 года был награждён орденом св. Александра Невского. На службе числился по 1793 год.

Талызин был женат на вдове Евдокии Ивановне Измайловой, дочери князя Ивана Михайловича Одоевского. У них была одна дочь.

Источники 

 
 Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова // Кавказская война: истоки и начало. 1770—1820 годы. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. — СПб., 2002. — С, 44, 47, 466. — ISBN 5-94214-036-7
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 509—510. — ISBN 978-5-89577-143-3
 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Том II. — СПб., 1887. — С. 465—466

Пётр
Генерал-поручики (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святой Анны